Янне Ге́йсканен (; 26 січня 1979, Гельсинкі — 27 жовтня 2022, Паттая, Чонбурі) — фінський музикант, маестро ударних інструментів. 

Ударник у гурті The Rasmus (1995—1999).

Загинув у ДТП з мотоциклом 27 жовтня 2022 року у Паттаї (Таїланд) в 43-річному віці.

Примітки

Посилання 
 Lovestone 
 The Rasmus 

Фінські рок-музиканти
Фінські ударники